Bois chandelle est une expression qui désigne en français plusieurs espèces de plantes :
Amyris balsamifera L. en Guadeloupe et en Haïti ;
Amyris diatripa Spreng. en Haïti ;
Amyris elemifera L. en Haïti ;
Acacia scleroxyla Tussac en Haïti ;
Aegiphila martinicensis Jacq. dans les Petites Antilles ;
Erithalis fruticosa en Dominique, en Guadeloupe et Martinique ;
 Pinus sp. en Haïti notamment Pinus occidentalis Sw.